— железнодорожная станция расположенная в городе Футю.

Линии 
Через станцию проходя две линии: Линия Намбу и Линия Кэйо. Обслуживает станцию компания Keio Corporation.

Планировка станции 
Keio Corporation Линия Кэйо

JR East Линия Намбу

Близлежащие станции